Saile ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Saile (1905–1994), deutscher Glasmaler
 Bruno Saile (* 1952), Schweizer Ruderer
 Josef Saile (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Käthe Saile (1899–1955), deutsche Schriftstellerin
 Olaf Saile (1901–1952), deutscher Schriftsteller
 Thomas Saile, Prähistoriker 
 Volker Saile (* 1947), deutscher Physiker 

Saile ist der Name folgender Berge: 
 Saile (Berg) (auch Nockspitze), 2404 m, in den Stubaier Alpen bei Innsbruck

Siehe auch:
 Rote Saile